FC Zbrojovka Brno; een voetbalclub uit de Tsjechische stad Brno
 BC Brno; een basketbalclub uit de Tsjechische stad Brno die tussen 1968 en 1992 TJ Zbrojovka Brno heette